Eduard Müller (filoloog), Duits filoloog (1804-1875)
 Eduard Müller (Duits politicus), Duits politicus (1818-1895)
 Eduard Müller (beeldhouwer), Duits beeldhouwer (1828-1895)
 Eduard Müller (Zwitsers politicus), Zwitsers jurist en politicus (1848-1919)
 Eduard Müller (priester), Duits priester en anti-Nazi activist (1911-1943), zalig verklaard
 Eduard Müller (langlaufer), Zwitsers langlaufer en skifabrikant (1912-1969)
 Eduard Müller (organist), Zwitsers organist en cimbalist (1912-1983)
 Eduard Müller (Oostenrijks politicus), Oostenrijks ambtenaar (*1962), minister van financiën (2019-2020)